4-я церемония награждения Filmfare Awards состоялась 5 мая 1957 года. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 1956 года. Фильм «Бубенчики на щиколотках звенят» стал самым победоносным, получив в том числе награду за лучшим фильм 1956 года. «Бубенчики на щиколотках звенят» был представлен в наибольшем количестве номинаций, в четырёх, и победил во всех. За ним следует фильм Бимала Роя — «Девдас» с тремя номинациями, также победивший во всех из них.

Дилип Кумар в третий раз стал победителем в номинации «Лучший актёр», благодаря заглавной роли в фильме «Девдас». Нутан стала лучшей в номинации «Лучшая актриса» в фильме Seema. Виджаянтимала победила в номинации «Лучшая актриса второго плана» с ролью в фильме «Девдас», но отказалась от награды, так как посчитала, что её роль не является второстепенной и была не менее важной ролью, чем другие. Она стала первым победителем, отказавшимся от награды. Также, в следующие годы она стала победительницей в номинации «Лучшая актриса», сыграв в фильме «Садхана», а затем получила ещё две награды в той же категории.

Хотя большинство номинировнных фильмов были выпущены в 1956 году, некоторые фильмы, получившие большинство главных наград, были выпущены в 1955 году. «Девдас», «Бубенчики на щиколотках звенят», Seema и «Господин 420» были сняты в 1955 году, но не участвовали в церемонии награждения 1956 года.

Награды

Технические награды

Наибольшее количество номинаций и побед

Примечания

Ссылки 
 4-я церемония вручения Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database

1957
Кинопремии 1957 года
1957 год в Индии